7 Dywizja Pancerna (Wielka Brytania) – brytyjska dywizja z okresu II wojny światowej, potocznie nazywana Pustynnymi Szczurami
 7 Dywizja Pancerna (III Rzesza) – niemiecka dywizja z okresu II wojny światowej.